FIFA 07 je nogometna videoigra u serijalu FIFA, proizvođača EA Canada i izdavača Electronic Artsa. Izašla je 2006. godine; njezin je prethodnik FIFA 06, a nasljednik FIFA 08.

Licence
Na FIFA-i 07 nalazi se 27 liga, te opcija "Rest of World".

Lige
 Austrian Bundesliga
 Jupiler League
 Campeonato Brasileiro
 SAS Ligaen
 FA Premier Liga
 Football League Championship
 Football League One
 Football League Two
 Ligue 1
 Ligue 2
 Bundesliga
 2. Bundesliga
 Serie A
 Serie B
 K-League
 Primera División Mexico
 Eredivisie
 Tippeligaen
Orange Ekstraklasa
 Bwin Liga
 SPL
 Primera División
 Segunda División
 Allsvenskan
 Axpo Super League
 Turkcell Süper Lig
 Major League Soccer

Rest of World
FIFA 07 ima 14 nogometnih klubova u "Rest of Worldu". Ova liga se ne nalazi u verzijama za Nintendo DS i Xbox 360.

Klubovi u FIFA-inoj "Rest of World" opciji:

 Lausanne-Sport 
 Lugano 
 La Chaux-de-Fonds 
 Orlando Pirates 
 Kaizer Chiefs
 Boca Juniors
 River Plate

 Esporte Clube Bahia
 Atlético Mineiro
 AEK Atena
 PAOK 
 Panathinaikos
 Olympiacos
 Sparta Prag

Stadioni

FIFA2007
Videoigre za Windows
Videoigre za PlayStation 2
Videoigre za PlayStation Portable
Videoigre za Xbox
Videoigre za Xbox 360
Videoigre za Game Boy Advance
Videoigre iz 2006.